Ве́ра Влади́мировна Алта́йская (, Петроград — , Москва) — советская актриса театра и кино, ставшая популярной благодаря своим ролям в детских сказках и комедиях.

Биография 
Вера Владимировна Алтайская родилась 21 мая 1919 года в Петрограде. Её приемным отцом был писатель Константин Николаевич Алтайский-Королёв. В конце 1930-х годов переехала в Москву, где в 1940 году окончила актёрскую школу при киностудии «Мосфильм», после чего работала в Театре-студии киноактёра. На киноэкранах дебютировала в 1939 году, а первую крупную роль исполнила в фильме «Машенька» в 1942 году.

Алтайская была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Популярность актрисе принесли отрицательные роли в детских сказках и комедиях — Нина Павловна («Жених с того света», 1958), Тётушка-непогодушка («Марья-искусница», 1959), Анна Шкапидар («Евдокия», 1961), Асырк («Королевство кривых зеркал», 1963), Старуха («Морозко», 1964), Старушка-веселушка («Варвара-краса, длинная коса», 1969), Кухарочка («Золотые рога», 1972) и др.

Помимо этого, актриса появилась в фильмах «Это было в Донбассе» (1945, роль Маруси), «Земля и люди» (1955, роль Матильды), «Огонь, вода и… медные трубы» (1967, роль дочери Бабы Яги) и многих других.

Личная жизнь 
Вера Алтайская была замужем за актёром Алексеем Консовским, в браке в 1941 году родилась дочь Светлана (ум. 1994), которая работала в комитете по телевидению и радиовещанию. Вместе с мужем она появилась в нескольких картинах 1940-х годов.

Смерть 
Последние годы жизни тяжело болела. Умерла 28 декабря 1978 года в Москве, на 60-м году жизни. Урна с прахом актрисы захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище, секция 8, вместе с прахом её родителей; здесь же впоследствии был захоронен прах её дочери Светланы.

Фильмография 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="LightSteelBlue" align="center"
! Год !! Фильм !! Роль
|-
| 
| Личное дело
| пионервожатая
|-
| 
| Светлый путь
| Клава
|-
| 
| Дочь моряка
| работница камбуза (нет в титрах)
|-
| 
| Мечта
| покупательница в лавке (нет в титрах)
|-
| 
| Цветные киноновеллы (новелла «Свинопас»)
| принцесса
|-
| 
| Машенька
| Вера
|-
| 
| Сын Таджикистана
| Лена
|-
| 
| Лермонтов
| Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова, графиня
|-
| 
| Большая земля
| Антонина Ушакова
|-
| 
| Жила-была девочка
| мать Кати
|-
| 
| Это было в Донбассе
| Маруся Шелкопляс
|-
| 
| Освобождённая земля
| Танька, сноха Мулюка
|-
| 
| Кавалер Золотой Звезды
| колхозница
|-
| 
| Анна на шее
| дама в карете (нет в титрах)
|-
| 
| Земля и люди
| Матильда
|-
| 
| Секрет красоты (короткометражка)
| клиент парикмахерской
|-
| 
| Поэт
| машинистка
|-
| 
| Человек родился
| нянечка в роддоме (нет в титрах)
|-
| 
| Жених с того света
| Нина Павловна, невеста Петухова
|-
| 
| Наш корреспондент
| жена Сергеева
|-
| 
| По ту сторону
| официантка
|-
| 
| Шли солдаты…
| хозяйка избы
|-
| 
| В нашем городе (короткометражка)
|                   
|-
| 
| Марья-искусница
| Тётушка-Непогодушка
|-
| 
| Снежная сказка
| Продажная Душа
|-
| 
| Произведение искусства (короткометражка)
| пациентка доктора (нет в титрах)
|-
| 
| Соната Бетховена (короткометражка)
| 
|-
| 
| Дом с мезонином| Любовь Ивановна
|-
| 
| Мёртвые души| дама на балу
|-
| 
| Хлеб и розы| Маланья
|-
| 
| Вечера на хуторе близ Диканьки| жена кума Панаса
|-
| 
| Евдокия| Анна Шкапидар
|-
| 
| Королевство кривых зеркал| Асырк
|-
| 
| Человек, который сомневается| заведующая чайной
|-
| 
| Морозко| старуха, мачеха Настеньки
|-
| 
| Гадюка| проводница
|-
| 
| Заблудший| подруга Пелагеи, буфетчица
|-
| 
| Фитиль| 
|-
| 
| Серая болезнь| медсестра
|-
| 
| Анетта| Анетта
|-
| 
| Огонь, вода и… медные трубы| дочь Бабы-Яги, невеста Кощея
|-
| 
| Мужской разговор| тётя Лиза, жена дяди Юры
|-
| 
| Переходный возраст| тётя Поля, уборщица
|-
| 
| Варвара-краса, длинная коса| старушка-веселушка
|-
| 
| Главный свидетель| Маланьина, сваха
|-
| 
| Тренер| тётя Саша
|-
| 
| Мальчики| Роза Михайловна
|-
| 
| Золотые рога| кикимора Кухарочка
|-
| 
| Ищу мою судьбу| Дарья
|-
| 
| Птицы над городом| учительница
|-
| 
| Гаспароне (телеспектакль)| Зиновья
|-
| 
| Так начиналась легенда| деревенская жительница
|-
| 
| Хомут для Маркиза| женщина в коридоре
|}

 Озвучивание 

  — Борцы («Межрабпомфильм» / Студия «Рот-Фронт») — Анна (роль Ингеборги Франке, нет в титрах)
  — В стране ловушек (первая серия «Вот и не верь волшебникам») — Тоска зелёная
  — Рикки-Тикки-Тави (Центрнаучфильм, Общество детских фильмов Индии) — ''птица Дарзи

Примечания

Ссылки 
 Вера Алтайская в Авторском проекте Алексея Тремасова
 

Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища